Tonight může být:

 Tonight (album, David Bowie) – album Davida Bowieho z roku 1984
 Tonight (album, TobyMac) – album TobyMac z roku 2010
 Tonight (píseň, Iggy Pop) – píseň Iggyho Popa z jeho alba Lust for Life
 Tonight (píseň, Def Leppard) – píseň skupiny Def Leppard z jejich alba Adrenalize
 Tonight (píseň, Jonas Brothers) – píseň skupiny Jonas Brothers z jejich alba A Little Bit Longer